Tarauacá kan syfta på:

Brasilien 

 Tarauacá (ort), Acre, 
 Tarauacá (kommun), Acre,